Parnas je lahko:
 Parnas (gora) - pogorje
 Parnas (občina), nekdanja občina v prefekturi Fokida, Grčija, poimenovana po gori Parnas
 Parnas (mitologija), mitski sin nimfe Kleodore in smrtnika Kleopompa in soimenjak gore in mesta